Die Spielzeit 1995/96 der Extraliga war die dritte reguläre Austragung der höchsten Spielklasse des Eishockey in der Slowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der TJ VSŽ Košice gegen den HC Dukla Trenčín mit 4:1 Siegen durch und gewann damit den zweiten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Die vier bestplatzierten Mannschaften der zweitklassigen 1. Liga, der HK VTJ Spišská Nová Ves, HKm Zvolen, HK 36 Skalica und HC VTJ MEZ Michalovce traten gegen die beiden Letzten der Extraliga um die Teilnahme an der Extraliga in der folgenden Spielzeit an. Schließlich setzten sich der HK VTJ Spišská Nová Ves und der HC Banská Bystrica durch.

Teilnehmer 
 HC Banská Bystrica 
 HC Slovan Bratislava
 HK Spartak Dubnica
 TJ VSŽ Košice
 MHk 32 Liptovský Mikuláš
 MHC Martin 
 AC Nitra
 ŠKP PS Poprad 
 HC Dukla Trenčín
 HK VTJ Prešov

Hauptrunde

Tabelle

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Play-offs

Finale 

Meister der Saison 1995/96 wurde der TJ VSŽ Košice, der die Best-of-Seven-Serie gegen den HC Dukla Trenčín mit 4:1 Siegen für sich entschied und den zweiten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte gewann.

Meistermannschaft des TJ VSŽ Košice

Relegation

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 1995/96